Die If Stockholm Open 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 13. bis zum 20. Oktober 2013 in Stockholm stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Moskau der Kremlin Cup, sowie in Wien die Erste Bank Open gespielt, die genau wie die If Stockholm Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählen.

Titelverteidiger im Einzel war der Tscheche Tomáš Berdych, im Doppel die Paarung Marcelo Melo und Bruno Soares.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die If Stockholm Open 2013 fand vom 13. bis zum 15. Oktober 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den If Stockholm Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 46 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 180 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Stockholm